Pettinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1857-1914), missionnaire finlandais
Tomi Pettinen (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois